Kasbat S Abdellah M- (franska: Kasbat S Abdellah M- (CR), Kasbat S Abdellah M- (Commune Rurale), arabiska: أيت وابلي) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Tata och regionen Guelmim-Es-Smara, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guelmim-Es-Smara